Tony Hawk’s Underground — видеоигра в жанре симулятора скейтбординга, изданная Activision в 2003 году, пятая часть в серии игр Tony Hawk’s. Neversoft разработали версии для GameCube, PlayStation 2 и Xbox, канадские разработчики из Beenox сделали версию на Windows, которая была выпущена только в Австралии и Новой Зеландии в качестве бюджетного релиза в 2005 году. Версия для Game Boy Advance была разработана Vicarious Visions, а для мобильных телефонов — компанией Jamdat.

Игра была разработана на тему индивидуальности, что проявилось в широких возможностях настройки, наличии повествования и представлении о ней как о приключенческой игре. Реальные профессиональные скейтбордисты внесли свой опыт в сюжет.

Рецензенты высоко оценили саундтрек, настройки, мультиплеер и сюжет. Графика и управление вождением транспортными средствами и ходьбой были менее хорошо оценены. Версия для PlayStation 2 была продана 2,11 млн копиями в США в декабре 2007 года. Продолжение — Tony Hawk’s Underground 2 — было выпущено в 2004 году.

Игровой процесс 
Underground строится на геймплейной формуле предыдущих частей: игрок исследует уровни и завершает цели при выполнении трюков. В игре акцентировано внимание на кастомизации, игрок, вместо того чтобы выбрать профессионального скейтера, может создать своего собственного. Также в Underground была добавлена возможность вставать со скейтборда и исследовать мир пешком.

Представленные скейтбордисты 

 Тони Хоук
 Бэм Марджера
 Боб Бернквист
 Карим Кэмпбелл
 Руне Глифберг
 Баки Ласек
 Чад Маска
 Эндрю Рейнольдс
 Пол Родригес
 Джефф Роули
 Эрик Костон
 Элисса Стимер
 Джейми Томас
 Арто Саари
 Стив Кабальеро
 Родни Маллен
 Майк Валлели

Секретные персонажи:
 Джин Симмонс из Kiss
 Железный человек
 T.H.U.D.
 Эрик Спэрроу
 Стейси Перальта
 Тодд Менеджер
 Шеф Neversoft
 Бомж Джерси
 Наркоман
 Дилер
 Рабочий завода
 Охранник
 Уличный воин
 Надгробный камень Гарри
 Деловой человек
 Манхэттенский коп
 Строитель
 Государственный патрульный
 Дежурный в гостинице
 Швейцар отеля
 Диджей Куберт
 Командный кинооператор
 Воздуходувка для листьев
 Садовник
 Член КГБ
 Танковая гвардия
 Пол Стэнли из Kiss
 Питер Крисс из Kiss
 Эйс Фрэли из Kiss

Сюжет 
Главный герой и его друг Эрик Спэрроу живут в пригороде Нью-Джерси и мечтают стать известными скейтбордистами. Главному герою удается произвести впечатление на профессионального скейтера Чада Маска, приехавшего в город на демонстрацию, который дарит им новый скейтборд и сообщает, что хороший способ начать карьеру скейтера — получить спонсорскую поддержку от местного скейтшопа. Главный герой находит Стейси Пералту, которая соглашается спонсировать их при условии, что игрок сделает что-то, чтобы выделиться среди других местных скейтеров, поэтому главный герой отправляется в Манхэттен, Нью-Йорк, вместе с Эриком, который находится в бегах от наркоторговцев после того, как поджег их машину в отместку за кражу из скейт-шопа.

Отзывы 
Игра Tony Hawk’s Underground получила «всеобщее признание», согласно агрегатору рецензий Metacritic. Майкл Кнутсон из GameZone написал, что Underground — «одна из лучших игр про скейтбординг» и что она понравится игрокам любого уровня подготовки. Том Брамвелл из Eurogamer согласился с ним: «Как игра типа „возьми и играй“, THUG приносит бесконечное удовольствие, как только вы освоите основы, и это лучшая стартовая площадка для серии на сегодняшний день».

Примечания 

Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры, разработанные Neversoft
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, изданные Activision
Игры для мобильных телефонов
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Симуляторы скейтбординга